Grand Prix automobile de France, une épreuve de Formule 1
 Grand Prix moto de France, une épreuve de vitesse moto
 Grand Prix de France, une course cycliste
 Grand Prix de France, une course hippique de trot
 Grand Prix of France, une épreuve de Formule 1 motonautique